

Botanique 
Le nom  laurier, en français, est employé pour désigner de nombreuses plantes, qui pour la plupart n'appartiennent ni au genre Laurus, ni même à la famille des Lauracées.
 Laurier sauce : Laurus nobilis L., Lauraceae, appelé aussi Laurier noble ou Laurier d'Apollon, est le vrai « laurier », le seul comestible ; on l'utilise en cuisine comme épice malgré une légère toxicité. Toutes les autres espèces citées sont dangereuses en cas d'ingestion.
 Certains livres de cuisines anciens utilisent des feuilles de Laurier-cerise, pour aromatiser un dessert lacté le plus souvent. Cette plante est toxique crue.

Patronymes 
 Clément Laurier (1832-1878), avocat et homme politique français ;
 Sir Wilfrid Laurier (1841-1919), premier ministre du Canada.
 Les sœurs Laurier :
 Charlotte Laurier, actrice québécoise
 Lucie Laurier, actrice québécoise
 Angéla Laurier, contorsionniste québécoise
 Bénigne Basset Des Lauriers, des premiers colons de la Nouvelle-France, notaire, arpenteur-
 Alain Laurier, footballeur français
 Romuald-Charlemagne Laurier, homme politique et demi-frère de Sir Wilfrid
 Guérard des Lauriers, théologien catholique français
 Jan Laurier, sénateur néerlandais
 Zoé Laurier, épouse de Sir Wilfrid
 Robert Laurier, avocat et homme politique canadien
 Ruben Charles Laurier, médecin et homme politique canadien

Voir aussi .

Prénoms 
 Laurier Régnier, membre du Parlement canadien
 Laurier Poissant, chercheur scientifique canadien
 Laurier LaPierre, sénateur canadien
 Laurier Lévesque, homme politique canadien
 Laurier J. Boisvert, président de l'Agence spatiale canadienne
 Wilfrid Laurier McDougald, sénateur canadien
 Laurier Bonin, producteur et monteur québécois

Politiques 
 Laurier (circonscription provinciale), un ancien district électoral provincial du Québec à Montréal
 Laurier-Dorion, une circonscription électorale provinciale du Québec à Montréal
 Laurier-Sainte-Marie, une circonscription électorale fédérale canadienne de Montréal
 Laurier-Outremont, un ancien district électoral provincial du Québec à Montréal
 Laurier (circonscription), une ancienne circonscription électorale fédérale canadienne de Montréal
 Laurier libéraux, les libéraux (y compris Sir Wilfred) qui n'ont pas pris part à la Première Guerre mondiale, coalition à l'époque avec les conservateurs
 Macdonald-Laurier Institute, un think-tank

Éducation 
 Université Wilfrid Laurier, à Waterloo, en Ontario
 * Laurier Brantford, un collège affilié
 * Wilfrid Laurier University Press, maison d'édition
 * Wilfrid Laurier University Students' Union

Toponymes 

 Laurier, une ancienne circonscription électorale fédérale du Québec, située sur l'île de Montréal ;
 Parc Sir-Wilfrid-Laurier, parc de Montréal, situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal ;
 Mont-Laurier, ville du Québec dans les Laurentides ;
 Diocèse de Mont-Laurier, diocèse de la Haute-Gatineau, des Hautes-Laurentides et de la vallée de la lièvre (Québec) ;
 Laurier-Station, municipalité du Québec dans la région de Chaudière-Appalaches ;
 Laurierville, municipalité du Québec dans la région de Chaudière-Appalaches ;
 Laurier, ville du Manitoba ;
 Laurier (Washington), une communauté dans l'État de Washington aux États-Unis 395, juste au sud de la frontière canadienne ;
 Laurier No. 38 (Saskatchewan), une municipalité rurale ;
 Laurier Heights (Edmonton), un quartier ;
 Mont Sir-Wilfrid-Laurier, en Colombie-Britannique ;
 Laurier (Ontario), une régie locale des services ;
 Graham-Laurier Provincial Park, en Colombie-Britannique.

Infrastructures de transport 
  Laurier, une station du métro de Montréal
  Laurier Station, une station d'OC Transpo
 gare Laurier, une gare de VIA Rail
  (plusieurs)
 * avenue Laurier à Ottawa, Ontario, Canada
 * avenue Laurier, à Montréal, Québec, Canada
 Rue Laurier, à Gatineau, Québec, Canada
 Pont Laurier (plusieurs)
 * Laurier Avenue Bridge à Ottawa
 * Laurier (chemins de fer) Pont à Montréal
 Mont-Laurier Airport

Les bâtiments et les structures 
 Maison-Laurier, un site historique national à Ottawa
 Wilfrid Laurier Memorial, un monument à Montréal
 NGCC Sir Wilfrid Laurier, un navire
 Château Laurier, un hôtel à Ottawa
 Laurier Québec, un centre commercial de la ville de Québec
 Esplanade Laurier, un immeuble de bureaux à Ottawa

Culture 

Laurier, titre d'une série télévisée québécoise relatant la vie de Sir Wilfrid Laurier, diffusée en 1987
Le Laurier est une maison d'édition créée par des membres de l'Opus Dei et qui propose essentiellement des ouvrages relatifs la vie intérieure et à l’exercice des vertus chrétiennes dans la famille, le travail et la vie en société.

Symbolique 
 Dans le sport, les concours, les prix intellectuels, le laurier (Laurus nobilis) est le symbole de la victoire, d'où l'origine du mot lauréat. Les poètes grecs portaient une couronne de laurier en l'hommage d'Apollon.
 La couronne de laurier célèbre également les chefs de guerre victorieux, comme César ou Napoléon.
 Demeurant vert en hiver, il symbolise l'immortalité, immortalité acquise par la victoire. Il sert donc à couronner les héros, les génies et les sages.

Autres 
 Laurier Palace Theatre feu, un incendie 1927 à Montréal
 Cyprès et lauriers, une composition musicale de Camille Saint-Saëns
 Sir Laurier d'Arthabaska, un fromage
 Les Lauriers, gala organisé depuis 1995 par Le Club Audiovisuel de Paris récompensant les acteurs majeurs de l'audiovisuel français et en langue française à la radio et à la télévision.

Notes et références

Voir aussi 
 , un nom amérindien dérivé de Des Laurier
 Lorier

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme

pt:Louro
en:Lauraceae